La NCAA Division I 1983 si è svolta nel 1983: al torneo hanno partecipato 28 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la seconda volta consecutiva alla .

Squadre partecipanti

Torneo

Northwest regional

Mideast regional

South regional

West regional

Final Four - Memorial Coliseum, Lexington

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1983
NCAA Division I (pallavolo femminile)